Die Hong Kong Open 2016 im Badminton fanden vom 22. bis zum 27. November 2016 in Kowloon statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei (zurückgezogen)
  Chen Long (zurückgezogen)
  Jan Ø. Jørgensen (Halbfinale)
  Son Wan-ho (2. Runde)
  Tian Houwei (1. Runde)
  Chou Tien-chen (1. Runde)
  Tanongsak Saensomboonsuk (1. Runde)
  Rajiv Ouseph (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Carolina Marín (Halbfinale)
  Ratchanok Intanon (zurückgezogen)
  Nozomi Okuhara (zurückgezogen)
  Tai Tzu-ying (Champion)
  Saina Nehwal (Viertelfinale)
  Akane Yamaguchi (Viertelfinale)
  Sung Ji-hyun (1. Runde)
  Sun Yu (zurückgezogen)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Viertelfinale)
  Chai Biao / Hong Wei (Halbfinale)
  Li Junhui / Liu Yuchen (1. Runde)
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (Finale)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (1. Runde)
  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (1. Runde)
 Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (1. Runde)
  Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Viertelfinale)
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (Viertelfinale)
  Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (Champion)
  Luo Ying / Luo Yu (2. Runde)
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (zurückgezogen)
  Chang Ye-na / Lee So-hee (Viertelfinale)
  Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (2. Runde)
  Shizuka Matsuo / Mami Naito (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (1. Runde)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (Finale)
  Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (zurückgezogen)
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (1. Runde)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (2. Runde)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Viertelfinale)
  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Champion)
  Zheng Siwei / Chen Qingchen (2. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 BWF World Superseries
 Hong Kong Badminton Association Limited

2016
Badminton 2016